Прокол — многозначное понятие:

 Прокол — медицинская, а также ветеринарная процедура.
 Прокол — метод бестраншейной прокладки трубопровода.
 Прокол — способ вторичного гашения почтовых марок.

Фильм 
 «Прокол» (1981) — фильм Брайана Де Пальмы.
 «Прокол» (2011) — фильм братьев Кассен.

См. также 

 Проколл
 Проколы на почтовых марках РСФСР и СССР